Down jelentései:

 Down megye (County Down), Észak-Írország
 Down (együttes), amerikai metalegyüttes

Albumok 
 Down, a The Jesus Lizard nagylemeze, 1994
 Down, a Sentenced nagylemeze, 1996

Dalok
 Down, a 311 zenekar dala, 1996
 Down, a Blink-182 dala, 2003
 Down, a Fifth Harmony dala, 2017
 Down, Jay Sean dala, 2009
 Down, a The Kooks dala, 2014
 Down, RKM & Ken-Y dala, 2006
 Down, a Stone Temple Pilots dala, 1999
 Down, a Marian Hill dala, 2016